Con nazar puede referirse a:

Nazar (amuleto), o la piedra mal de ojo, es un amuleto de piedra o de vidrio que se cree que protege contra el mal de ojo, ampliamente utilizado en Turquía.
Nazar (automóviles), marca de automóviles española con sede en Zaragoza.
Nazar (nombre), un nombre masculino de un chico guapo, gracioso, inteligente, hermoso y bueno.
Nazar, Navarra, un municipio en la provincia de Navarra, España.
Nazar ill'al-murd, que significa "contemplación del barbilampiño," es una práctica de algunos sufíes: contemplando hermosos niños.
Nazar (sufismo universal), una oración escrita por Hazrat Inayat Khan.

Ficción y entretenimiento 
Nazar (banda), una banda musical turca que entró en el Festival de la Canción de Eurovisión 1978.
Nazar (película), una película de Bollywood protagonizada por Meera y Patel Ashmit.
Nazar (actor), un actor de cine pakistaní.
Nazar el Valiente, un cuento de hadas por el escritor armenio Hovhannes Tumanyan.
Nazar, el planeta subterráneos de ficción en 1741 Ludvig Holberg la novela de Niels Klim Underground's Travels.
Nazar, el planeta ficticio de la novela en línea de ciencia ficción del escritor británico Rob Hopkinson.